Флаг муниципального образования Ага́повское сельское поселение Агаповского муниципального района Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3908.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: жёлтую в 2/3 полотнища и нижнюю в 1/3 ширины полотнища, выщербленную посередине и рассечённую пополам на красную и синюю части, несущее в жёлтой части три зелёные звезды о восьми лучах, средняя выше остальных, а в нижней части — жёлтую насеку с белой рукоятью, украшенную чёрным растительным орнаментом».

Обоснование символики 
Флаг Агаповского сельского поселения составлен на основе герба Агаповского сельского поселения, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На флаге языком символов и аллегорий отражены важнейшие события истории Агаповского городского поселения. Посёлок Агаповский основан в 1902 году казаками-переселенцами из станицы Нижнеозёрной Оренбургской губернии и назван в честь атамана третьего отдела ОКБ, начальника Казачьего отдела Генерального Штаба (1910—1917), почётного казака станицы Нижнеозёрной, генерал-майора П. О. Агапова. Поэтому в композицию флага включена насека — главный атрибут атаманской власти. Насека — длинная деревянная трость, обвитая резьбой в виде веток и окрашенная под орех, а на ней серебряное небольшое шаровидное навершие.

Выщербленная оконечность в форме магнита показывает непосредственную связь района с легендарной Магниткой: именно на территории района начиналось строительство комбината, и именно Агаповка дала первых строителей, а затем и первых металлургов Магнитки.

Красная часть полотнища говорит о первом наименовании посёлка — Красный Яр. Кроме этого красная часть полотнища говорит о трудолюбии жителей посёлка Агаповка, занятых в различных отраслях народного хозяйства. Именно агаповцы были первостроителями Магнитогорского металлургического комбината, города Магнитогорска.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, красоты, справедливой борьбы и жизни.

Синяя часть полотнища дополняет символику и аллегорически показывает географическое расположение района на реке Урал.

Синий цвет — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Три звезды о восьми лучах показывают, что в состав территории Агаповского сельского поселения входят село Агаповка, посёлок Аблязово, и посёлок Гумбейский.

Зелёный цвет — это цвет природы, означает плодородие полей и символизирует жизнь, здоровье, надежду, возрождение.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтая полоса показывает развитые отрасли сельского хозяйства — животноводство, растениеводство.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Чёрный цвет — символ мудрости, вечности.

Примечания 

Агаповский район
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд